Sisi puede referirse a:

 Isabel de Baviera, emperatriz de Austria, también conocida como «Sissi» o «Sisi»;
 Abdul Fattah al-Sisi, coronel general de las Fuerzas Armadas de Egipto y máximo responsable del golpe de Estado del 3 de julio de 2013;
 Sisinio González, «Sisi», futbolista español; o
 Dirar Abu Sisi, ingeniero palestino.
 Sisi, una localidad griega del norte de Creta.